Plewki puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Plewki, condado de Ostrołęka, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Plewki, condado de Wyszków, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Plewki, Voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Plewki, Voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).

Enlaces externos